Chao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhao He (vattendrag i Kina, Henan, lat 32,68, long 112,27), 
 Zhao He (vattendrag i Kina, Henan, lat 33,03, long 112,95), 

Robotskapade Kinaförgreningar